Закхария Винсон Зак Вудли (: род. 27 апреля 1977 года) — американский танцор и хореограф. Главный хореограф и сопродюсер телесериала «Хор».

Биография 

Закхария Винсон Вудли родился 27 апреля 1977 года в городе Месквит, штат Техас. У него есть три брата — Мэтт, Бью и Слейд, которые также занимаются танцами. Большую часть жизни провёл в танцевальной студии своей матери, Вики Вудли. Окончил «Poteet High School» в 1995 году. За него проголосовали, как за «Самого популярного парня», прозвав Зака «мистером Потитом». Поступил в Университет Северного Техаса, но вскоре уехал в Лос-Анджелес, чтобы посвятить себя танцам. Там он поступил в «Performing Arts Academy», получив полную стипендию — по контракту он не мог участвовать в сторонних проектах во время срока действия стипендии.

Карьера 

В 12 лет впервые появился в рекламе «Pop Rocks». После этого работал в студии Ким Доусон в Далласе и выиграл соревнование штата UIL и сыграл Дэйви в школьной постановке. Также несколько раз появился в рекламных роликах «Old Navy», «Exxon», «Sony» и «Abracat.com». Агент Вудли в Лос-Анджелес постоянно находил Заку работу — он участвовал в турне таких исполнительниц, как Мадонна, Лиэнн Раймс и Менди Мур. Появился в клипах «Pinch Me» группы Barenaked Ladies и «Boom Boom» исполнителя Chayanne.

Сейчас Зак является главным хореографом и сопродюсером телесериала «Хор», а также один из судей и постановщиков проекта «The Glee Project». Занимается освоением актёрского ремесла.

Фильмография

Актёр 

Также снялся в ситкоме «Никки».

Хореография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Зак Вудли  на Twitter

Хореографы США
Танцоры США
Выпускники Университета Северного Техаса